Niemcy:
 Meggen – dzielnica Lennestadt

Szwajcaria:
 Meggen – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land

Zobacz też:
 Megen